Ambrosini er et italiansk efternavn.- Kendte personer med efternavnet inkluderer:

 Bartolomeo Ambrosini (1588–1657) - Italiensk læge og botaniker.
 Dario Ambrosini (1918-1951) - Italiensk Grand Prix motorcykel-racerkører
 Massimo Ambrosini (født 1977) - Italiensk fodboldspiller.
 Cesare Ambrosini (født 1990) - Italiensk fodboldspiller
 Ernesto Ambrosini (1894–1951) - Italiensk atlet som for det meste deltog i 3000 meter hækkeløb

Italienske efternavne